AEGON Trophy 2011 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в британском городе Ноттингем.

Соревнования прошли с 30 мая по 5 июня.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Ричардас Беранкис
 женский одиночный разряд:  Елена Балтача
 мужской парный разряд:  Колин Флеминг /  Кен Скупски
 женский парный разряд:  Сара Борвелл /  Ракель Копс-Джонс

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Жиль Мюллер обыграл  Маттиаса Бахингера со счётом 7-6(4), 6-2.
 Мюллер выигрывает свой 1-й титул в году и 10-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Бахингер уступает свой 3-й финал в году и 5-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины. Одиночный турнир 

 Элени Данилиду обыграла  Ольгу Говорцову со счётом 1-6, 6-4, 6-2.
 Данилиду выигрывает свой 1й титул в году и 10й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Говорцова уступает свой 5й в карьере финал на соревнованиях тура ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Колин Флеминг /  Росс Хатчинс обыграли  Дастина Брауна /  Мартина Эммриха со счётом 4-6, 7-6(8), [13-11].

Женщины. Парный турнир 

 Кимико Датэ-Крумм /  Чжан Шуай обыграли  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс со счётом 6-4, 7-6(7).
 Датэ-Крумм выигрывает свой 1-й турнир в году и 7-й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Чжан выигрывает свой 1-й турнир в году и 7-й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 AEGON Trophy

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 
 

Великобритания
Теннис
Май 2011 года
Июнь 2011 года